Леви, Марк:
 Леви, Марк Лазаревич (1898—1973) — русский писатель (псевдоним М. Агеев), филолог-германист, переводчик.
 Леви, Марк (род. 1961) — французский писатель-романист.